ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» (ЭСИХ) — компания (до ликвидации), являющаяся крупнейшим строителем магистральных подстанций и линий электропередачи. Являлась одной из ведущих российских инжиниринговых компаний, занимающихся проектированием, строительством, поставкой оборудования, сервисным обслуживанием объектов электроэнергетической отрасли.

В состав компании входили проектные институты, строительно-монтажные компании, сервисные и наладочные предприятия.

Штаб-квартира располагалась в Москве.

В Холдинге работали 5 тысяч человек, техническая оснащенность — более 1000 единиц специальной техники.

История 
Как управляющая компания, ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» было образовано в 2002 году в результате объединения крупных игроков рынка: «Спецсетьстрой» и «Севзапэлектросетьстрой», имеющих более чем 65-летний опыт работы в сфере энергетики и строительства.  В состав «Энергостройинвест-Холдинга» входило порядка 10 специализированных предприятий, которые предоставляли полный комплекс работ и услуг в области электроэнергетического строительства.

Компания ликвидирована как юридическое лицо 03.10.2017 года.

Собственники и руководство 
ОАО «Энергостройинвест-холдинг» принадлежало пулу инвесторов во главе с петербургским бизнесменом Антоном Зингаревичем, сыном совладельца группы «Илим».

Председателем Правления являлся Зингаревич Антон Борисович.

Деятельность 
Компания работала в сфере строительства электростанций, подстанций, сетей и других энергетических объектов, являясь одним из крупнейших подрядчиков ОАО "ФСК ЕЭС"

Основные направления деятельности «Энергостройинвест-Холдинга»:
 строительство тепловых электростанций;
 строительство электрических сетей и подстанций высокого и сверхвысокого классов напряжения;
 строительство волоконно-оптических линий связи;
 проектирование энергетических и электросетевых объектов.

ОАО «Энергостройинвест-холдинг» с момента своего создания в 2002 г. реализовала более 180 проектов в области энергетики и электросетевого строительства на всей территории России, основные из них:
 Реконструкция ПС 500 кВ Шагол;
 Реконструкция Нижнекамской ТЭЦ с установкой турбин низкопотенциального пара;
 Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Северная;
 Строительство энергоблока для ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез»;
 Система внешнего электроснабжения и связи нефтяных месторождений им. Р. Требса и А. Титова;
 Энергообеспечение Универсиады в Казани: строительство ВЛ «Помары-Удмуртская»;
 Строительство ПС 500 кВ «Белобережская», г. Брянск;
 Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Трубино.

Выполненные проекты 
 Строительство двух ЛЭП 10 кВ от ТП ООО «Кард» до двух ячеек № 30, 49 ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ Аэропорт. Работы включали в себя строительство кабельной линии 10 кВ предназначено для обеспечения электроснабжения завода по производству комплектных распределительных устройств, строящегося по межправительственному соглашению России и Южной Кореи в г. Артем (Приморский край);
 Программа развития электроэнергетики Санкт-Петербурга. Программа включала анализ и прогноз потребления и выработки электроэнергии на ближайшие 5 лет, планируемые вводы объектов генерации и электрических сетей, оценку объемов инвестиций в развитие сетей Санкт-Петербурга;
 Строительство газотурбинных электростанций на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз»;
 Строительство распределительной сети 110 кВ в г. Ханты-Мансийске с ПС 110 кВ Нагорная, с ПС 110 кВ Пойма, с ПС 110 кВ АБЗ;
 Строительство ВЛ 220 кВ "Демьянская — Тямкинская — Усть-Тегусская" от ПС 500 Демьянская до ПС 220 кВ Усть-Тегусская и ПС 220 кВ Тямкинская с заходом на ПС 220 Протозановская. Проект относится к системе внешнего энергоснабжения объектов обустройства ООО «ТНК-Уват». Длина проектируемой трассы ВЛ составляет 360 км. Проект физически не реализован.

Уникальные проекты 
 Строительство энергоблока 800 МВт на Нижневартовской ГРЭС. Энергоблок № 2 Нижневартовской ГРЭС является первым энергоблоком столь высокой мощности в истории современной России;
 Строительство блока 800 МВт на Талимарджанской ТЭС. Энероблок № 1 Талимарджанской ТЭС является самым мощным энергоблоком в Республике Узбекистан;
 Строительство самой мощной подстанции 500 кВ в Европе: ПС 500 кВ Очаково, общая трансформаторная мощность — 3 650 МВА;
 Строительство самой протяженной в России волоконно-оптической линии связи (ВОЛС Челябинск-Находка) — 10 000 км;
 Строительство первой за последние 20 лет новой подстанции за полярным кругом (ПС 330 кВ Княжегубская);
 Строительство крупнейшего в истории современной России электросетевого комплекса мощностью 1 668 МВА (ПС 750 кВ Череповецкая и ВЛ 750 кВ Калининская АЭС — Череповец).

Корпоративные СМИ 
В период деятельность ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» издавал корпоративную газету «Синергия».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Инжиниринговые компании России
Компании Москвы
Компании, упразднённые в 2017 году